Богуслав Богуславович Гейденрейх (а — а, Санкт-Петербург) — русский архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.

Биография

Семья 
Сын рижского судебного адвоката Готтлиба Генриха фон Гейденрейха (1770—1843)
Был женат на Александре Фёдоровне (1830—1892, урождённой фон Дингельштедт, сестре композитора Н. Ф. Дингельштедта). В их семье родились дети: Елизавета (род. в 1848, замужем за генерал-лейтенантом М. Н. Фришем), Фёдор (род. в 1851), Николай (1852-1881), Любовь (1854—1916, замужем за графом А. Ф. Ребиндером, затем — за А. К. фон Гувениусом).

Архитекторская деятельность 
Учился в Императорской Академии художеств (с 1835), как сверхштатный академист (пенсионер Главного управления путей сообщения и публичных зданий). Получил медали Академии: малую и большую серебряные (1838), малую золотую медаль (1839) за программу «Проект театрального училища». Получил от Академии художеств звание художника с правом на чин XIV класса (1839). Избран в академики (1844) за «Проект дома для полицейского управления».

Состоял архитектором департамента проектов и смет Главного управления путей сообщения и публичных зданий (с 1846).

Погребён на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры

Известные постройки 
Санкт-Петербург
 Доходный дом М. И. Пущина. Большая Конюшенная ул., 5 (1843—1844)
 Особняк М. И. Пущина. Мойки наб., 14 (1846—1847, перестройка)
 Доходный дом Входоиерусалимской церкви. 1-я Советская ул., 4; Орловский пер., 1 (1846—1847)
 Особняк Ф. А. Дингельштета, тестя архитектора. Римского-Корсакова пр., 63; Мастерская ул., 14х (1849, реконструкция)
 Доходный дом К. И. Шредера. Невский пр., 52; Садовая ул., 14 (1850, перестройка)
 Доходный дом архитектора Гейденрейха, в котором проживал он сам и его семья. Союза Печатников ул., 18-20; Мастерская ул., 10 (1856)
 Особняк А. Ф. Гейденрейх (впоследствии, Е. Н. Апраксиной). Чайковского ул., 32 (1860—1861, совместно с А. В. Петцольдом)

Санкт-Петербургская губерния
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери в имении Новолисино, Царскосельского уезда (1850—1857).

Примечания

Литература

Ссылки